

Geografia 
 Grisì – frazione di Monreale, nella città metropolitana di Palermo, in Sicilia (Italia)

Persone 
 Carlotta Grisi – ballerina italiana
 Giuditta Grisi – cantante italiana, sorella di Giulia Grisi
 Giulia Grisi – cantante italiana, sorella di Giuditta Grisi

Pagine correlate 
Francesco Grisi